Vejle est une ville du Danemark,
 Vejle est une commune du Danemark, dont Vejle est le chef-lieu,
 Vejle était un amt du Danemark de 1970 à 2006.